Гулеватий  — прізвище українського походження 

 Гулеватий Андрій Анатолійович — український науковець, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології Хмельницького ОІППО.
 Гулеватий Вадим — український тренер з баскетболу
 Гулеватий Кирило Дмитрович (1912—1996) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Гулеватий Трохим Яремович (1911—2002) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945).

Українські прізвища